Молотовабад  — название населённых пунктов :

Киргизия 

Молотовабад — до 1957 г. название села Уч-Коргон в Кадамжайском районе Баткенской области.

Таджикистан 

Молотовабад — с 1936 по 1957 г. название посёлок Дусти района Джейхен Хатлонской области.